Gazpacho hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Gastronomía
Concepto genérico de la Gastronomía de España que agrupa un abanico de alimentos:
Gazpacho andaluz.
Gazpachos manchegos.
Gazpachos viudos. Conjunto de gazpachos que no poseen ingredientes cárnicos (viudos).
Gazpacho de jeringuilla.
Gazpachos alicantinos, de la región montañosa de la provincia de Alicante.
Anexo:Gazpachos.

Además
Gazpacho, una banda noruega de rock progresivo.
 Gazpacho, revista del Centro Cultural de España en Buenos Aires.
Gazpacho, banda de soft rock de Argentina.
Gazpacho, personaje de la serie animada Los Fruittis.